Pere IV de Barcelona o Pere el Conestable de Portugal (1429-1466), comte de Barcelona
 Pere IV de Ribagorça (1305-1381), comte de Ribagorça i comte d'Empúries
 Pere IV d'Aragó (1319-1387), comte de Barcelona i rei d'Aragó
 Pere IV de Portugal (1798-1834), rei de Portugal i emperador de Brasil
 Pere Quart o Joan Oliver i Sallarès''' (1899-1986)